Un cuore semplice - Il primo dei Tre racconti di Gustave Flaubert
Un cuore semplice - film del 1977 diretto da Giorgio Ferrara
Un cuore semplice - film per la televisione del 2000 diretto da Jeff Bleckner, noto anche col titolo Fiori per Algernon